КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» — багатопрофільний медичний заклад у Кременчуці. Створений 1934 року.

Опис 
До складу закладу входить стаціонар, розрахований на 235 ліжок, а також три дитячі поліклініки на 270 відвідувачів на зміну. У лікарні працюють близько 84 лікарів та 350 чоловік іншого медичного персоналу.

Відділення 

До складу лікарні входять такі відділення:

Піклувальна рада 

Існує піклувальна рада лікарні, яка займається збором коштів для забезпечення закладу необхідним обладнанням та ліками, а також проводить роботу з інформування громадськості, органів місцевого самоврядування щодо проблемних питань забезпечення діагностично-лікувального процесу в закладі.

За час роботи ради в лікарні було відкрито медичну бібліотеку, відремонтовано гідротерапевтичний комплекс поліклінічного реабілітаційного відділення, частково оновлене медичне обладнання.

Також у лютому 2019 року у лікарні відкрили нове стерилізаційне відділення та лабораторію, оснащені сучасним обладнанням за благодійної допомоги корпорації «Roshen».

Галерея

Примітки

Посилання 

 Перелік медичних закладів на сайті міської ради

Дитяча
Засновані в Україні 1934